, es un personaje ficticio del manga y anime Rurouni Kenshin, exactamente es el hijo del personaje principal, Himura Kenshin, y de Kamiya Kaoru.

Manga 

En la cronología del manga original, el OVA Seisohen no existe y la historia tiene un final feliz, con los personajes principales en un pícnic, Kenshin ya no viaja más y vive junto con su esposa Kaoru y el pequeño Kenji de 5 años. Además que el autor original no participó en el guion del OVA ya que pensó que Kenshin merecía un final feliz. Sin embargo, Kenji sigue mostrando más favoritismo por su madre que por su padre. El estilo Hitten Mitsurugi muere con Hiko Seijūrō.

Rurouni Kenshin: Seisouhen 

Kenji es el único hijo de Kenshin Himura y Kaoru Kamiya el cual guarda resentimiento a su padre por realizar viajes largos y siempre estar lejos de casa, motivo por el cual Kaoru siempre estaba en espera de Kenshin y Kenji se sentía mal por su madre. 

Posteriormente, Kenji decide aprender el estilo Hitten Mitsurugi en lugar de Kamiya Kashin porque lo considera más poderoso y se vuelve discípulo de Hiko Seijūro, sin embargo Hiko no tiene la intención de enseñarle. Después de un tiempo Yahiko va en busca de Kenji porque la muerte de Kaoru estaba próxima, al encontrarlo se ve obligado a entablar un combate con él. 

Yahiko lucha con la Sakabatou-Shinuchi (Perteneció a Kenshin, pero este se lo dio a Yahiko como regalo de genpuku) y resulta ganador y le entrega la Sakabatou-Shinuchi. Fue entonces que Kenji reparó en que su idea de poder era errónea y así comprendió a su padre, por ello decide comenzar a viajar. En la OVA final de rurouni kenshin, se ve caminando al lado de los cerezos donde murió años atrás su padre, va acompañado de lo que al parecer es su esposa; una jovencita llamada Shizuru a la cual le menciona lo bien que luce el listón que usa en ella, y da las palabras «¿seremos felices juntos verdad?», a lo cual ella contesta con un «sí». Al parecer es una alegoría de la vida que sus padres nunca pudieron tener y ahora él tendrá.

Véase también 

 Lista de personajes de Rurouni Kenshin

Enlaces externos 

 Guía de la serie
 AnimeShock

Personajes de Rurouni Kenshin

en:List of Rurouni Kenshin characters#Himura Kenji